Alpina puede referirse a: 
 Todo lo relacionado con los Alpes.

Ciencias 
 La pradera alpina, ecosistema de alta montaña.
 La planta alpina, toda planta cuyo hábitat natural son las laderas de las montañas.
 La orogenia Alpina, etapa de formación de montañas que se produjo durante el Cenozoico.

Divisiones administrativas 
 Colonia Alpina, localidad en Santa Fe, Argentina.
 Villa Alpina, en la provincia de Córdoba, Argentina.

Empresas comerciales 
 Alpina Burkard Bovensiepen, empresa alemana de automoción.
 Alpina Productos Alimenticios, empresa colombiana de alimentación.
 Editorial Alpina, empresa española especializada en cartografía y guías de montaña.

Enlaces externos